Джамбаттиста Джиральди (), больше известный под именем Чинцио Джиральди (; 1504, Феррара — 30 декабря 1573, Феррара) — итальянский учёный-гуманист, теоретик литературы и писатель.

Биография 
Родился в 1504 г. в г. Феррара, где впоследствии учился в университете. В 1525 стал профессором натурфилософии, преподавал в Феррарском университете философию и медицину. Двенадцать лет спустя он сменил Челио Кальканьини на кафедре художественной литературы.

Затем состоял секретарём герцогов Феррарских. С 1542 по 1560 он был сначала секретарём при Эрколе II д’Эсте, а в дальнейшем и при Альфонсо II д’Эсте. В связи с литературной ссорой потерял покровительство своего патрона и был вынужден в 1560 г. покинуть город; до 1568 г. находился в Мондови, где преподавал литературу. Впоследствии, по приглашению сената Милана, он преподавал в Павии. Затем в 1572 г. вернулся в Феррару, где в 1573-м умер.

Творчество 
Своей практической и теоретической работами Джиральди Чинтио способствовал реформе итальянской трагедии в античном стиле. В теории он опирался на учение Аристотеля и практику греческой трагедии, однако первым образцом для него был Сенека. Теоретич. взгляды изложены Джиральди Чинтио в «Рассуждении о сочинении комедий и трагедий» (1543), а также в сопроводительных замечаниях к трагедии «Орбекка» (пост. 1541). Помимо этой трагедии (сюжет которой навеян «Тиестом» Сенеки), его перу принадлежит ещё 8 пьес («Клеопатра», «Дидона», «Альтила», «Селена», «Арренопия», «Антиваломени», «Эпития», «Эуфимия»). Сюжеты шести последних (как и «Орбекки») были предварительно разработаны им в новеллах. Пьесы эти очень несовершенны, действие едва намечено, персонажи условно-аллегоричны. Не достиг успеха Джиральди Чинтио и в своей эпической поэме «Геркулес» («Ercole», 1557); он написал только 26 песен из 48 задуманных. Налет монотонной дидактики скомпрометировал и те отрывки, которые не лишены поэтичности. Основным сочинением Джиральди Чинтио справедливо почитается сборник «Сто сказаний» («Ecatommiti», 1565). Часть новелл очевидно вдохновлены «Декамероном» Дж. Боккаччо. Наибольшей известностью пользуются две новеллы: 2-я второй декады — давшая сюжет трагедии «Орбекка», и новелла 7-я третьей декады, рассказывающая историю Венецианского мавра (лёгшую в основу шекспировского «Отелло»).

Публикации на русском языке 
 Эпоха Возрождения. М.: Изд-во Просвещение СССР, 1966 (Зарубежная литература)

Ссылки 
 Джиральди Чинтио. Венецианский мавр

Итальянские поэты
Поэты Италии
Писатели Италии XVI века
Персоналии по алфавиту
Писатели Возрождения
Выпускники Феррарского университета